Мене́, мене́, теке́л, упарси́н (, по-арамейски означает буквально «мина, мина, шекель и полмины»: меры веса), в церковнославянских текстах «мене, текел, фарес» — согласно ветхозаветной Книге пророка Даниила — слова, начертанные таинственной рукой на стене во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук Кира. Объяснение этого знамения вызвало затруднения у вавилонских мудрецов, однако их смог пояснить пророк Даниил:
.

В ту же ночь Валтасар был убит, и Вавилон перешёл под власть Персидской империи (). Вероятно, библейский рассказ основывается на реальных событиях, сопровождавших вступление персидской армии в Вавилон в ночь на 12 октября 539 до н. э.

В светской культуре 
В русском языке «Мене, мене, текел, упарсин (мене, текел, фарес)» послужило основой для встречающихся в литературных произведениях и устной речи устойчивых словосочетаний «взвешен, измерен, оценён» и «взвешен, измерен и признан недостойным (негодным, легковесным и т. п.)».

Употребляемый для обозначения бренности жизни, славы, благополучия, этот библеизм почти исчез из современного русского употребления. В английском языке, обычно в форме  используется для обозначения наступающей катастрофы, в немецком для этой же цели употребляется специальное существительное, .

В литературе фраза встречается, в частности, у Владимира Набокова в романе «Король, дама, валет». Менетекелфарес — имя сумасшедшего старика, который сдаёт комнату главному персонажу.

Примечания

Литература 
 
 
 Eugene Ehrlich, Eugene H. Ehrlich, David H. Scott. Mene, Mene, Tekel. HarperCollins, 1990. 306 с.

Понятия и термины в Библии
Сюжеты Ветхого Завета
Библейские выражения
Книга пророка Даниила